Adjectivul concav, atașat proprietății de concavitate, se poate referi la mai multe obiecte și concepte.
 Lentilele concave sunt acele lentile care au suprafețe curbate în interior;
 Poligoanele concave sunt acele poligoane cărora li se poate aplica definiția din introducere;
 Funcțiile concave sunt deseori asociate cu cele convexe;
 Oglinzile concave sunt oglinzi care măresc, dar care pot produce atât imagini reale cât și virtuale.